Ефи́мовский

 Ефимовский, Андрей Михайлович (1717—1767) — камергер, гофмаршал, генерал-аншеф.
 Ефимовский, Жозеф Вячеславович (1930—2019) — художник. 
 Ефимовский, Иван Михайлович (1715—1748) — генерал-поручик. 
 Ефимовский — посёлок городского типа в Бокситогорском районе Ленинградской области России.

См. также 
 Ефимовский район — административно-территориальная единица Ленинградской области, существовавшая с 1927 по 1965 годы.
 Ефимовский сельсовет —  сельское поселение в Курманаевском районе Оренбургской области России.